Estany Rodó kan syfta på följande platser:

Andorra 

 Estany Rodó (östra Encamp), sjö, 
 Estany Rodó (södra Encamp), sjö,